Laxton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Laxton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Laxton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)